A 439-es jelzésű autóbusz a budapesti agglomerációban közlekedő helyközi járat, a budapesti Stadion autóbusz-pályaudvart és Hollókőt köti össze.

Megállóhelyei

! Sorszám (↓)
!width=25%| Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| végállomás||31
|align=left|
|-
|1|| Budapest, Kacsóh Pongrác út||30
|align=left|
|-
|2|| Budapest, Szerencs utca||29
|align=left|
|-
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Budapest közigazgatási határa
|-
|3|| Bag, Dózsa György út 8.||28
|align=left|
|-
|4|| Bagi elágazás||27
|align=left|
|-
|5|| Aszód, Kossuth Lajos utca 2.||26
|align=left|
|-
|6|| Aszód, vasútállomás bejárati út||25
|align=left|
|-
|7|| Aszód, Arany János utca||24
|align=left|
|-
|8|| Aszód, Falujárók útja 19.||23
|align=left|
|-
|9|| Kartal, 2-es km kő||22
|align=left|
|-
|10|| Kartal, Bartók Béla út||21
|align=left|
|-
|11|| Kartal, orvosi rendelő||20
|align=left|
|-
|12|| Kartal, posta||19
|align=left|
|-
|13|| Kartal, Szőlő utca||18
|align=left|
|-
|14|| Kartal, autóbusz-forduló||17
|align=left|
|-
|15|| Verseg, kállói elágazás||16
|align=left|
|-
|16|| Verseg, Kökényesi út 4.||15
|align=left|
|-
|17|| Héhalom, községháza||14
|align=left|
|-
|18|| Héhalom, egyházasdengelegi elágazás||13
|align=left|
|-
|19|| Pajtapuszta, Tsz. major||12
|align=left|
|-
|20|| Palotás, Templom tér||11
|align=left|
|-
|21|| Palotás, Szabadság út 103.||10
|
|-
|22|| Palotás, Szabadság út 122.||9
|
|-
|23|| Szarvasgede, apci elágazás||8
|
|-
|24|| Szarvasgede, Kossuth út||7
|
|-
|25|| Csécse, autóbusz-váróterem||6
|
|-
|26|| Csécse, Rákóczi út||5
|
|-
|27|| Ecseg, templom||4
|
|-
|28|| Kozárd, f. szöv.||3
|
|-
|29|| Nagymezői elágazás||2
|
|-
|30|| Alsótold, vegyesbolt||1
|
|-
|31|| Hollókő, autóbusz-váróteremvégállomás||0
|
|}

Források
 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Aszód autóbuszvonalai
Budapest XIV. kerületének közlekedése
Budapest XV. kerületének közlekedése
Bag